Osoby o tym nazwisku:
 Antoni Kurzawa − polski rzeźbiarz
 Dariusz Kurzawa − polski polityk samorządowy
 Franciszek Kurzawa – polski nauczyciel
 Jarosław Kurzawa − polski polityk, menedżer, poseł na Sejm
 Józef Kurzawa − rzymskokatolicki duchowny, błogosławiony
 Layvin Kurzawa − francuski piłkarz
 Maria Kurzawa − polska chemiczka
 Rafał Kurzawa − polski piłkarz
 Zbigniew Kurzawa − polski chemik

Przypisy